Il doppio  dell'USTA LA Tennis Open 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Harsh Mankad e Frederik Nielsen erano i detentori del titolo, ma Nielsen non ha partecipato quest'anno.

Mankad ha fatto coppia con Samuel Groth, ma ha perso in semifinale contro Brian Battistone e Nicholas Monroe.

Battistone e Monroe hanno battuto in finale 5–7, 6–3, [10–4] Artem Sitak e Leonardo Tavares.

Teste di serie 

 Brian Dabul /  Franco Ferreiro (ritiro)
 Lester Cook /  David Martin (semifinali)

 Treat Conrad Huey /  Izak van der Merwe (quarti di finale) 
 Samuel Groth /  Harsh Mankad (semifinali)

Tabellone

Note 
 
 

USTA LA Tennis Open 2010